Кікі Бертенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками, але знялись перед півфінальним матчем.
Хань Сіюнь і Крістіна Макгейл виграли титул, у фіналі перемігши пару Кімберлі Біррелл і Ярміла Вулф з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Hobart International
Hobart International 2016